Eubrachyura — секция десятиногих раков из инфраотряда крабов (Brachyura). Подразделяются на две подсекции по признаку положения половых отверстий: в подсекции Heterotremata они расположены на конечностях у самцов и на груди у самок, тогда как в подсекции Thoracotremata отверстия у представителей обоих полов расположены на груди. Этот признак отличает Eubrachyura от других раков, у которых половые отверстия всегда находятся на конечностях.

Палеонтология 
Древнейшие представители Heterotremata известны с раннего мела, древнейшие бесспорные Thoracotremata  - с эоцена.

Подсекция Heterotremata 
Heterotremata состоит из 68 семейств в 28 надсемействах.

 Aethridae
 Belliidae
 Bythograeidae
 Calappoidea
 Cancroidea
 Carpilioidea
 Cheiragonoidea
 Corystidae
 Dairoidea
 Dorippoidea
 Eriphioidea
 Gecarcinucoidea
 Goneplacoidea
 Hexapodoidea
 Leucosioidea
 Majoidea
 Orithyioidea
 Palicoidea
 Parthenopidae
 Pilumnoidea
 Portunoidea
 Potamoidea
 Pseudothelphusidae
 Pseudozioidea
 Retroplumidae
 Trapezioidea
 Trichodactyloidea
 Xanthoidea

Подсекция Thoracotremata 
Thoracotremata состоит из 17 семейств в 4 надсемействах:

 Ocypodoidea
 Pinnotheroidea
 Cryptochiroidea
 Grapsoidea

Примечания 

Крабы